Снятие с креста — живописные изображения, описанной в Евангелиях сцены снятия с креста тела Иисуса Христа.
 «Снятие с креста» — картина Рафаэля Санти, 1507 г.
 «Снятие с креста» — картина Чиголи
 «Снятие с креста» — картина Питера Пауля Рубенса из Собора Антверпенской Богоматери.
 «Снятие с креста» — картина Питера Пауля Рубенса из собрания Государственного Эрмитажа.
 «Снятие с креста» — триптих Яна Госсарта по прозвищу Мабюз из собрания Государственного Эрмитажа (центральная часть) и Художественного музея Толидо (боковые части).
 «Снятие с креста» — картина Паоло Веронезе
 «Снятие с креста» — картина Рогира ван дер Вейдена, 1438 г.
 «Снятие с креста» — картина Рембрандта, Старая пинакотека, Мюнхен
 «Снятие с креста» — картина Перова, Государственная Третьяковская галерея, Москва
Картины по сюжетам Нового Завета